Xaltipa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xaltipa, Hidalgo, 
 Xaltipa, Tamazunchale, 
 Xaltipa, Xilitla, 
 Xaltipa, Veracruz, Ilamatlán,